Zapatillas de la Virgen puede referirse a:
 el nombre común de la planta Lonicera etrusca; o
 el nombre común de la planta Sarcocapnos enneaphylla.